Соревнования в мужском сноуборде в дисциплине хафпайп на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 9 (квалификация) и 11 февраля (финал) на горнолыжном курорте Снежный парк Гэньтин. По сравнению с прошлыми Играми уменьшилось количество участников соревнований, в Пекине выступили 25 сноубордирстов, представляющие 11 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Мужчины седьмой раз разыграли медали в хафпайпе на Олимпийских играх.

Олимпийским чемпионом 2006, 2010 и 2018 годов являлся американец Шон Уайт. 35-летний Уайт, который объявил о завершении карьеры после выступления на Играх в Пекине, занял четвёртое место, как и на Играх 2014 года.

Золото завоевал 23-летний японец Аюму Хирано, который ранее был серебряным призёром на Играх 2014 и 2018 годов. Хирано — первый в истории спортсмен из Азии, ставший олимпийским чемпионом в сноуборде в любой дисциплине (среди мужчин и женщин). Перед последней попыткой лидировал бронзовый призёр Игр 2018 года Скотти Джеймс из Австралии, но Хирано, выступавший последним, сумел показать лучший результат финала. Третьим стал швейцарец Ян Шеррер.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 25 сноубордистов. Каждый из сноубордистов выполняет по 2 спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них. На каждую попытку даётся 120 секунд. В финал соревнований выходят 12 лучших сноубордистов.

Финал 
В финале соревнований участвуют 12 сноубордистов. Каждый из спортсменов выполняет по 3 спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них. На каждую попытку даётся 130 секунд.

Примечания

Ссылки 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)
 Протокол соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр